Iuventa steht für:

 Iuventa (Schiff), Seenotrettungsschiff der Nichtregierungsorganisation Jugend Rettet
 Iuventa (Film), deutscher Dokumentarfilm (2018) über die Seenotrettung von Jugend Rettet
 IUVENTA Michalovce, slowakischer Damenhandballverein